Une trichotomie est une division en trois parties.

Mathématique 
 En mathématique une trichotomie est une relation d'ordre

Théologie 
 En théologie et philosophie la trichromie est une conception tripartite de la nature humaine.